Sveti Petar je lahko:
 Sveti Petar Mrežnički (Hrvaška)
 Sveti Petar na Moru (Hrvaška)
 Sveti Petar Orehovec (Hrvaška)
 Sveti Petar u Šumi (Hrvaška)
 Sveti Petar Čvrstec (Hrvaška)
 Sveti Petar, Cres (Hrvaška)
 Sveti Petar, Mali Bukovec (Hrvaška)
 Sveti Petar, Mošćenička Draga (Hrvaška)
 Sveti Petar, Ogulin (Hrvaška)

 Sveti Petar, otok v Kvarnerju

Glej tudi 
 Sveti Peter